Bratislavská aglomerace je území, které bylo určené zastupitelstvem Bratislavského samosprávného kraje ve všeobecně závazném nařízení 9/2005 dne 27. dubna 2005. Je to území od Děvína po Senec a od Čunova po Malacky. Zasahuje do 8 okresů, zahrnuje 34 obcí a městských částí a 52 katastrálních území. Rozloha je 853,15 km² a žije tu 546 300 obyvatel.

Seznam obcí a katastrálních území

Reference

Související články 
 Bratislavsko-trnavská aglomerace
 Bratislavsko-trnavsko-nitranská aglomerace

Externí odkazy 
 Strategická hluková mapa bratislavské aglomerace

Aglomerace na Slovensku